Атомная энергетика СССР — совокупность атомных энергетических ракторов и атомных электростанций (АЭС), построенных и эксплуатируемых в СССР.

 Атомная промышленность СССР
 Атомные реакторы, спроектированные и построенные в СССР 
 Недостроенные АЭС СССР 

 Министерство среднего машиностроения СССР — осуществлявляло функции по управлению атомной отраслью промышленности страны; предприятия министерства занимались разработкой и строительством атомных станций.
 Министерство атомной энергетики СССР (по 1989 г.)

См. также 
 Ядерная энергетика по странам